Orla ist
 der Name von Orten und Gemeinden:
 Orla (Texas), Ort in Texas, USA
 Gmina Orla, Landgemeinde in der Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Orla (Powiat Bielski), Ort in der Woiwodschaft Podlachien, Polen
 Orla, Ort in der Woiwodschaft Großpolen, Polen; östlich von Koschmin
 der Name von Gewässern
 Orla, Fluss in Thüringen, Deutschland
 Orla (Barycz), Fluss in Polen
 Orla (Łobżonka), Fluss in Polen
 Orla (Kleine Röder), Bach in Sachsen, Deutschland
 der Name mehrerer Schiffe:
 Orla (Schiff, 1920), ein deutsches Frachtschiff, das im Zweiten Weltkrieg von der Kriegsmarine als Navigationsschulschiff unter dem Namen Spica eingesetzt wurde
 Orla (1958), ein ehemaliger Stückgutfrachter der Deutfracht Seereederei (DSR) in Rostock, DDR
 Orla (1999), ein unter maltesischer Flagge fahrender Massengutfrachter
 der Name von Personen:
 Ressel Orla, österreichische Schauspielerin
 Orla Lehmann, dänischer Politiker
 Alessia Orla, italienische Profi-Triathletin
 Orla Guerin, irische Journalistin
 Orla Wolf, deutsche Schriftstellerin
 auch:
 , das portugiesische Wort für „Küste“
 Orla Perć, ein Wanderweg in der Hohen Tatra
 Orla (Italien), Hersteller von Musikinstrumenten
 Orla (Halacha), Verbot der Erstlingsfrüchte
 Orla (Mischnatraktat), 10. Traktat der Mischna-Ordnung Seraim
 Orla (Käse), eine Käsesorte aus Irland